Roy Brown – cantante statunitense
Roy Brown – aviatore canadese